Cyoceraphron är ett släkte av steklar. Cyoceraphron ingår i familjen pysslingsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pysslingsteklar
Cyoceraphron